Ripley é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Ripley (Indiana)
 Condado de Ripley (Missouri)

Desambiguações de topônimos